Jakob Johansson, né le  à Trollhättan, est un footballeur international suédois. Il évolue au poste de milieu défensif.

Biographie

Carrière en club

AEK Athènes (2015-2018) 
Le , il signe un contrat de trois ans et demi avec l'équipe grecque de l'AEK Athènes.

Il fait ses débuts avec sa nouvelle équipe le  lors du match contre Platanias FC, rencontre qui se solde par une victoire 3-0.

Il marque son premier but le  contre le Panthrakikos Football Club.

Stade rennais FC (2018-2020) 
Le , il signe un contrat de deux ans en faveur du Stade rennais FC.

Avant d'entamer sa deuxième saison avec l'équipe première du Stade rennais, il se fait une entorse du genou droit lors d'une séance d’entraînement. Après un bilan médical, sa blessure s'avère être une rupture du ligament croisé antérieur.

Retour à Göteborg (depuis 2020) 
Le , le Stade rennais annonce la fin de sa relation contractuelle avec Jakob Johansson. Il retourne immédiatement dans son ancien club en Suède, l'IFK Göteborg.

Statistiques

Palmarès 
  IFK Göteborg
 Champion de Suède en 2007
 Vainqueur de la Coupe de Suède en 2013

  AEK Athènes
 Champion de Grèce en 2018
 Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2016
 Finalsite de la Coupe de Grèce en 2017

  Stade rennais
 Vainqueur de la Coupe de France en 2019

Références

Liens externes 
 

Footballeur international suédois
Joueur du FC Trollhättan
Joueur de l'IFK Göteborg
Joueur de l'AEK Athènes
Joueur du Stade rennais
Naissance en juin 1990
Naissance à Trollhättan